I gemelli del goal (Just for Kicks) – film del 2003 diretto da Sydney J. Bartholomew Jr.
Just for Kicks - Pazze per il calcio (Just for Kicks) – serie televisiva del 2006